Э́мерсон () — фамилия, имя и топоним.

Носители фамилии 
  (1896—1976) — американский энтомолог, профессор зоологии Чикагского университета (1929—1962), председатель Экологического общества Америки (1941), член Национальной академии наук США (с 1962).
 Эмерсон, Бенджамин Кендалл (1843—1932) — американский геолог и петрограф.
  (Норвелл Уильям Эмерсон; 1938—1996) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Миссури (1981—1996), супруг Джо Энн Эмерсон.
 Эмерсон, Гаррингтон (1853—1931) — американский инженер-оптимизатор и теоретик бизнеса.
  (1871—1953) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США от штата Огайо (1915—1921).
  (1881—1962) — чиновник Британской Индии, губернатор Пенджаба (1933—1934, 1934—1938).
  (1929—2004) — американская писательница и журналистка, лауреат премии Джорджа Полка за репортажи о влиянии Вьетнамской войны на население (1970) и Национальной книжной премии в категории «Современная мысль» (1978).
  (1903—1984) — американский биохимик, исследователь витаминов, обладательница медали Гарвана — Олин Американского химического общества (1952).
  (род. 1971) — британский музыкант в стиле хаус и техно, диджей, лауреат специальной премии DJ Awards за лучший сет сезона (2001).
  (род. 1960) — австралийская крикетчица, обладательница Женского кубка мира (1982).
  (Эдвард Э. Эмерсон; род. 1941) — американский конник, чемпион мира по конкуру в составе национальной сборной (1974).
  (1895—1917) — британский военный, кавалер Креста Виктории (посмертно).
  (род. 1950) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Миссури (1996—2013), супруга Билла Эмерсона.
 
  (1853—1916) — спикер Законодательного собрания колонии Ньюфаундленд (1889—1894), племянник Прескотта Эмерсона, отец Льюиса Эдварда Эмерсона.
 Эмерсон, Дуглас (род. 1974) — американский актёр.
 Эмерсон, Дэвид:
  (род. 1945) — канадский предприниматель и политик, президент и генеральный директор аэропорта Ванкувер (1992—1997), член Палаты общин Канады (2004—2008), министр промышленности (2004—2006), международной торговли (2006—2008), иностранных дел (2008).
  (род. 1961) — австралийский крикетчик, победитель турнира Шеффилд Шилд в составе клуба «Виктория» (1991).
 Эмерсон, Жаклин (род. 1994) — американская актриса и певица.
  — американский подростковый писатель.
  (Кеннет Альберт Эмерсон; 1927—2010) — лауреат премии Стэнли Австралийской ассоциации авторов комиксов в категории «комикс-стрип» (1986).
 Эмерсон, Кит Ноэль (1944—2016) — британский клавишник и композитор.
  (1901—1963) — канадский предприниматель и политик, член Сената Канады (1957—1963).
  (1957—2014) — американская поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии за сборник стихов Late Wife (2006).
  (род. 1954) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1998—2013), министр по делам малого бизнеса (2007—2010), торговли и конкуренции (2010—2013), высшего образования и науки (2013).
  — американская писательница, автор исторических и детективных романов, лауреат премии Агаты за пособие по их написанию (2008).
  (1898—1976) — американский политик, спикер Палаты представителей штата Вермонт (1941—1943), временный председатель Сената штата (1943—1945), вице-губернатор (1945—1949) и губернатор (1951—1955).
  (1857—1924) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1899—1903).
  (1890—1949) — юрист и политик, председатель Верховного суда доминиона Ньюфаундленд (1945—1949) и — далее — 1-й председатель Верховного суда провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (1949), сын Джорджа Генри Эмерсона.
 Эмерсон, Майкл (род. 1954) — американский актёр, двукратный лауреат премии «Эмми».
 Эмерсон, Мартин (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Эмерсон, Нельсон (род. 1967) — канадский хоккеист.
  (род. 1999) — британская легкоатлетка, бронзовая медалистка Игр Содружества 2018 года в семиборье.
  (Говер Коннер Эмерсон; 1907—1998) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Детройт Лайонс» (1935).
  (1856—1936) — британский фотограф, обладатель Медали прогресса Королевского фотографического общества (1895), член Международного фотографического зала славы.
  (1840—1889) — спикер Законодательного собрания колонии Ньюфаундленд (1874—1878), дядя Джорджа Генри Эмерсона.
 Эмерсон, Ральф (1912—1979) — американский миколог и биохимик.
 Эмерсон, Ральф Уолдо (1803—1882) — американский теолог, эссеист, поэт, общественный деятель и философ, сформулировавший идею трансцендентализма.
  (также известен как Рик Тейлор; род. 1973) — американский журналист, ведущий собственной дискуссионной радиопередачи The Rick Emerson Show (1997—2012), транслировавшейся в национальной синдикации сетью NBG.
 Эмерсон, Роллинс Адамс (1873—1947) — американский генетик, член Национальной АН США.
 Эмерсон, Роберт (1903—1959) — американский учёный, пионер в исследовании фотосинтеза.
 Эмерсон, Рой (род. 1936) — австралийский теннисист, мировой рекордсмен среди мужчин по суммарному количеству титулов в турнирах Большого шлема.
  (1899—1979) — американский политолог, профессор международных отношений в Гарвардском университете (1946—1970), председатель Ассоциации исследований Азии (1952) и Ассоциации исследований Африки (1966).
  — американский специалист по визуальным эффектам анимационной студии Laika, лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам и номинант на премию «Оскар» за мультфильм «Кубо и две струны» (2016).
  (род. 1954) — американский журналист и политический комментатор, лауреат (вместе с Мартином Куганом) премии Джорджа Полка в категории «Телевизионная документалистика» за репортаж о радикальном исламизме в США (1994).
 Эмерсон, Уильям:
  (1701—1782) — английский математик.
  (1843—1924) — председатель Королевского института британских архитекторов (1899—1902), автор Мемориала Виктории в Калькутте (Индия).
  (1860—1924) — американский химик.
  (1891—1961) — британский футболист, чемпион Ирландии (1913, 1921), обладатель Ирландского кубка (1914, 1917, 1921) и Кубка Вены (1914) в составе клуба «Гленторан», игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Бернли».
  (1921—2017) — американский журналист, главный редактор журнала The Saturday Evening Post (1965—1969).
  (1882—1931) — американский политик, губернатор штата Вайоминг (1927—1931).
 Эмерсон, Фэй (1917—1983) — американская киноактриса и телеведущая.
 Эмерсон, Хоуп (1897—1960) — американская актриса.
  (Эдвард Крамер Эмерсон; 1892—1970) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Оттава Раф Райдерс» (1925, 1926).
  (род. 1948) — американский писатель, автор детективов, лауреат премии «Шеймус» и номинант на премию Эдгара Аллан По за роман Poverty Bay (1986)
 Эмерсон, Эрнест Аллен (род. 1954) — американский учёный в области вычислительных систем.

Прозвища 
 Феррейра да Роза, Эмерсон (род. 1976) — бразильский футболист, известный как «Эмерсон».
 Эмерсон Шейх (наст. имя Марсио Пасос де Албукерке; род. 1978) — бразильский футболист, выступавший за сборную Катара.
 Эмерсон Силва (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.

Топоним 
США
  — город в штате Айова.
 Эмерсон — город в штате Арканзас.
  — город в штате Джорджия.
  — посёлок в штате Небраска.
  — боро в штате Нью-Джерси.

Другое 
 «» — американский струнный квартет, образованный в 1976 году.
 Колледж Эмерсон — частный университет в Бостоне (США).
 Emerson Electric — транснациональная корпорация, основанная в 1890 году Джоном Уэсли Эмерсоном.

Примечания